Die Toray Pan Pacific Open 2018 waren ein Damentennisturnier in Tachikawa in der Nähe Japans Hauptstadt Tokio. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 17. bis 23. September 2018 parallel zu den Guangzhou International Women’s Open in Guangzhou und den Korea Open in Seoul statt.

Das Turnier fand in diesem Jahr nicht wie sonst üblich im Ariake Tennis Forest Park statt, hier wurden bis Juli 2019 Renovierungsarbeiten für den olympischen Tenniswettbewerb 2020 durchgeführt, sondern in der Arena Tachikawa Tachihi in Tachikawa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Toray Pan Pacific Open 2018 fand vom 15. bis 16. September 2018 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Tachikawa